В видеоигре Final Fantasy VII  — неофициальное название  (в английской локализации носит название Отдел административных расследований — Department of Administrative Research). Турки выполняют в Синра роль своеобразной спецслужбы — они занимаются шпионажем, похищениями, убийствами. Официальное прикрытие для их работы — поиск потенциальных кандидатов в элитные воинские части Синра— отряды СОЛДАТ, а также охрана чиновников и учёных Синра. В течение игры Турки выступают как противники героев, хотя время от времени и заключают с героями временные союзы. Приквел игры — Before Crisis: Final Fantasy VII — полностью посвящён деятельности Турок в предшествующие событиям Final Fantasy VII годы.

Четверо Турок из игры появляются также и в CGI-фильме Final Fantasy VII: Advent Children, события которого происходят два года спустя после событий игры. Даже после уничтожения компании Синра они всё ещё служат её бывшему президенту Руфусу.

Основные члены

Ценг 
 — на момент событий игры глава организации, строгий, но неизменно спокойный и вежливый человек. Это один из немногих героев игры, имеющих явно азиатские черты лица. У Ценга длинные чёрные волосы и небольшое родимое пятно между бровями. Хотя Ценг довольно молод для такого ответственного поста, он — действующий член организации Турок уже в течение более чем 10 лет, и на протяжении большей части этого срока он являлся правой рукой предыдущего главы Турок — Вельда. Ценг на протяжении нескольких лет наблюдал за Айрис Гейнсборо, посещал дом её приёмной матери, пытаясь уговорить Айрис вернуться к «Шин-Ра» и, судя по всему, был в неё влюблён.

Ценг — единственный Турок, с которым героям игры не приходится сражаться, хотя он и сам участвует в большей части миссий Турок. В частности, он сам захватывает Айрис перед взрывом Сектора 7 и увозит её на вертолёте; в Храме Древних его ранит Сефирот, и с этого момента он выбывает из игры. Елена считает его погибшим. Тем не менее, Ценг снова появляется в Final Fantasy VII: Advent Children, хотя вместе с Еленой он откапывает в Северном кратере голову Дженовы, вместе с Еленой же захватывается бандой призраков (Кададж показывает Руфусу окровавленные удостоверения Ценга и Елены) и после освобождения успевает спасти Руфуса в Эдже. Вооружение Ценга — многофункциональный пистолет.

В английской локализации китайское по происхождению имя Цзэн (曾)воспроизводилось в устаревшей транскрипционной системе Уэдда-Джайлза — Tseng. В позднейших играх и фильмах оно было исправлено в соответствии с современной системой пиньинь — Zeng (в частности, в Last Order: Final Fantasy VII подпись Ценга выглядит именно как Zeng).

Елена 
 — младший член организации и вообще единственная женщина-Турок, показанная в Final Fantasy VII. Довольно юная блондинка с карими глазами, небольшого роста и хрупкого телосложения. Согласно Before Crisis, младшая сестра другой женщины-Турка — Пистолет (Gun). Отец обеих девушек был преподавателем Военной Академии Синра. Елена откровенно не любила свою старшую сестру, но в дальнейшем вступила в организацию вслед за ней. В Турки Елена вступает прямо в ходе игры, когда раненый героями в Мидгаре Рено выбывает из строя.

Елена — персонаж во многом комический. Она относится к своей профессиональной деятельности с непомерной серьёзностью, возмущаясь беспечным отношением к работе Руда и особенно Рено. Однако в силу исключительных наивности и горячности Елена лишь затрудняет работу товарищей, зачастую просто выбалтывая секретную информацию. Тайно влюблена в Цзэна и после его исчезновения в Храме Древних обвиняет героев в убийстве главы Турок. В Final Fantasy VII: Advent Children появляется эпизодически, совместно с Цзэном. Вооружение у Елены такое же, как у Цзэна — пистолет.

Рено 
 — правая рука Цзэна. Долговязый, тощий парень со взлохмаченными ярко-рыжими волосами, частично собранными сзади в длинный хвост. В отличие от других Турок, всегда крайне небрежно одет — галстука не носит, пиджак расстёгнут, на лбу мотоциклетные очки. Рено — парень непомерно самоуверенный, невоспитанный, циничный, безалаберный, однако толку от него намного больше, чем от серьёзной, собранной Елены. Прекрасный боец, его вооружение — дубинка-электрошокер.

Впервые появляется вскоре после начала игры, когда со взводом военной полиции является в заброшенную церковь в трущобах под Сектором 5 Мидгара, пытаясь арестовать Аэрис Гейнсборо (видимо, без ведома Цзэна). В дальнейшем герои сталкиваются с ним у опоры Сектора 7 — Рено активирует заложенную при строительстве Сектора 7 бомбу. В битве с героями Рено ранен и, хотя и успевает спастись на вертолёте, но на долгий срок выбывает из игры. Выздоровев, вместе с Рудом неоднократно (в Гонгаге, затонувшем самолёте Гельника, туннелях Мидгара) встаёт на пути героев и каждый раз терпит поражение. Лишь в Утае, столкнувшись с кознями похитившего Юффи Кисараги и Елену Дона Корнео, Рено на некоторое время заключает союз с ЛАВИНОЙ. После освобождения девушек в качестве благодарности за помощь он отпускает героев, доложив Цзэну по телефону, что вовсе их не видел.

Рено вместе с Рудом играют также заметную роль в Final Fantasy VII: Advent Children. Они уже не питают недобрых чувств к бывшим врагам и помогают им в борьбе с призраками Сефирота — бандой Кадажа. Впрочем, в Final Fantasy VII: Advent Children роль у Рено скорее комическая. Во время встречи с Руфусом в санатории Клауд запирает его за входной дверью; выхватывая перед битвой с призраками свой электрошокер, Рено задевает им Руда по лицу, чуть не убив того на месте; после битвы с призраками Рено случайно давит каблуком тёмные очки Руда и так далее.

В японской версии игры Рено подкрепляет практически каждую свою фразу словами «дзо то» (аналогом чего может служить английское yo в конце предложения). Зрителями японской версии Final Fantasy VII: Advent Children было отмечено, что Тифа Локхарт при телефонном разговоре с Рено подражает его речи во фразе «Oboeteru, zo to» (Конечно, я помню тебя), также закончив её тем же «дзо то».

Руд 
 — Турок, приятель Рено. Обычно они работают вместе. Крепкий, атлетического телосложения мужчина, лыс от рождения. В отличие от Рено, постоянно подтянут, застёгнут на все пуговицы, неизменно носит тёмные очки и перчатки; при этом — вечно невыбрит и носит одно кольцо в правом ухе и добрую дюжину — в левом. Малоразговорчив, чаще предоставляет вести за него речь Рено или Елене. Прекрасный боец, хорошо владеет приёмами рукопашного боя и потому сражается в основном без оружия. Он встречается на пути героев только вместе с Рено, за исключением эпизода в Мифриловой шахте — Рено в это время находится в госпитале.

Руд, как и Рено, играет заметную роль в Final Fantasy VII: Advent Children, тоже отчасти комическую. Рено заезжает ему в лицо электрошокером; после боя с Лозом на голову Руда падает задетый Рено тяжёлый рекламный щит. Вместо раздавленных Рено тёмных очков Руд тут же достаёт из внутреннего кармана запасную пару. Самодельную бомбу, которой Турки подрывают мотоцикл призраков, Руд гордо называет сделанной по лучшей технологии Синра.

В шестом эпизоде Before Crisis: Final Fantasy VII рассказывается история любви Руда — он ухаживает за девушкой по имени Челси (Chelsea). Рено обнаруживает, что Челси, которой Руд тоже небезразличен, на самом деле шпион ЛАВИНЫ. После разоблачения Челси Руд замыкается в себе и уже не заводит близких отношений с кем бы то ни было.

Другие Турки

Вельд 
 — предыдущий глава Турок, благородная, но исключительно щепетильная личность, не прощающая промахов. Среди подчинённых пользуется огромным уважением, хотя многие из них и ропщут на его чрезмерную суровость. Цзэн старается во всем подражать Вельду и в конце концов становится его преемником на посту главы Турок. В девятом эпизоде Before Crisis: Final Fantasy VII попавший в опалу Вельд шантажирует Президента; поскольку замещающий его генерал Хайдеггер попросту некомпетентен, Вельд триумфально возвращается на своё прежнее место главы Турок. Вельд — выходец из города Кальм в окрестностях Мидгара; город был сожжён по его ошибочно истолкованному приказу. Вельд полагал, что его жена и дочь погибли в ходе этих трагических событий. В действительности дочь Вельда — Эльфе — выжила и стала главой ЛАВИНЫ. Узнав об этом, Вельд покидает Синра. Вельд упомянут также в Last Order: Final Fantasy VII.

Винсент Валентайн 
 находился в составе Турок приблизительно за 30 лет до событий игры. О его прошлом в рядах Турок практически ничего не известно. Винсент занимался охраной проекта Дженова в Нибельхейме и был застрелен из ревности профессором Ходзё. В дальнейшем Ходзё использовал тело Винсента в своих экспериментах, воскресив его и превратив в бессмертного, способного превращаться в различных тварей. Винсент много лет спал в гробу в усадьбе Синра в Нибельхейме, пока его не разбудили герои Final Fantasy VII и он не присоединился к ним. Винсент — один из главных героев Final Fantasy VII, главный герой видеоигр Final Fantasy VII: Dirge of Cerberus и Final Fantasy VII: Dirge of Cerberus - Lost Chapters.
Несмотря на то, что некоторые игроки считают Винсента вампиром ввиду его внешнего вида, он таковым не является.

Турки из Before Crisis 
Все одиннадцать игровых персонажей Before Crisis: Final Fantasy VII — Турки. Их имена в игре не называются, они различаются, в первую очередь, по используемому оружию.

Шокер (Rod) 
В своё время возглавлял в Мидгаре байкерскую банду, занимавшуюся в основном угонами мотоциклов и стычками с другими бандами, как следствие — умелый боец и непревзойдённый мотогонщик. При попытке угнать мотоцикл из охраняемого гаража Синра был изловлен Рено. Однако хитроумный Вельд вместо наказания предложил Шокеру вступить в ряды Турок и немало на этом выиграл — таким образом Турки приобрели нового бойца. Вооружение Шокера такое же, как и у Рено — увесистая дубинка с разрядником.

Пистолет (Gun) 
Старшая сестра Елены. Отец обеих девушек был преподавателем в Военной Академии Синра. Академию она окончила с отличием и прославилась среди выпускников как самый меткий стрелок. Её талант к точной и быстрой стрельбе из огнестрельного оружия так впечатлил Вельда, что тот предложил Пистолет вступить в Турки и не прогадал. Пистолет — весьма серьёзная и мало склонная к юмору девушка, со своей младшей сестрой она находится в весьма натянутых отношениях.

Два Пистолета (Two Guns) 
Бывший телохранитель мидгарского мафиози Дона Корнео, ещё на своём прежнем рабочем месте научившийся также исключительно быстро и точно стрелять с двух рук. Мидгарские трущобы он покинул, когда ему окончательно опротивела захватившая нижний город политическая борьба, и воспользовался предложением вступить в Турок. Многих своих криминальных привычек он так и не оставил, поэтому ухитряется завершать самые простые миссии крайне неблагополучным исходом.

Дробовик (Shotgun) 
Профессиональная охотница, родившаяся в богатой и влиятельной семье. Она никогда не испытывала ни в чём нужды, работа для неё — скорее хобби, чем дело заработка. К оружию и охоте она привыкла с самого детства и потому является блестящим стрелком. Падка на похвалу и потому постоянно старалась привлечь к себе всеобщее внимание — это была одна из причин вступить в ряды Турок.

Рукопашный Бой — парень (Martial Arts Male) 
Бывший детектив из Коста-дель-Соль, где он успешно раскрыл несколько запутанных дел. Отважен, горячен и полностью отдаётся любому делу, за какое берётся — что касается как его работы, так и личной жизни; однако крайне вспыльчив и несдержан — под влиянием эмоций может совершить поступки, о которых долго потом будет жалеть. Именно так закончилось его последнее расследование: последствия его необдуманных действий заставили его скрыться из Коста-дель-Соль и поспешно принять предложение вступить в Турок.

Рукопашный Бой — девушка (Martial Arts Female) 
Появляется в эпизоде 7 вместе с коллегой по оружию — Рукопашным Бой — парнем. Она — наёмница, прошла через многие битвы и привыкла подчиняться приказам — поэтому её новая работа в Турках кажется ей довольно лёгкой. Это очень серьёзная женщина, тщательно относящаяся к своей работе и не допускающая поспешности; она осторожна, холоднокровна и точно оценивает сложившуюся ситуацию. Рукопашный Бой — девушка также появляется в Last Order: Final Fantasy VII, но не произносит там ни слова.

Катана (Katana) 
Молодой меченосец из Гонгаги, питающий слабость к женскому полу. Предпочитает долго не оставаться на одном месте. В родном городе боятся его непревзойденного владения мечом. Катана убил множество людей, пытаясь спасти своего друга, и в результате попал в тюрьму; его освободили по амнистии только под тем условием, что он вступит в ряды Турок. Он впервые появляется в эпизоде 18, но к этому моменту Катана уже несколько лет работает в Турках.

Нунчаки (Nunchaku) 
Молодой человек, родившийся в богатой семье и выросший в тепличных условиях, когда все его желания немедленно исполнялись. Он разочаровался в богатстве и вступил в ряды Турок, надеясь открыть для себя новую сторону жизни. Он очень гордится своей принадлежностью к Туркам и старается постоянно следовать их идеалам. Нунчаки появлялся уже в эпизоде 1, но поначалу был доступен лишь в версии для систем Softbank.

Метательные Ножи (Throwing Knives) 
Юная девушка из Корела. Её оружие — метательные ножи. Хотя она очень одинока и необщительна, но скрывает это за восторженным отношением к работе. Её родители погибли во время войны, так что она изо всех сил борется за создание нового мира, где бы не было места войнам и подобным трагедиям. Метательные Ножи очень чутка к чужим чувствам; сама она несколько неуклюжа из-за старой пулевой раны. Метательные Ножи появлялась уже в эпизоде 1, но поначалу была доступна лишь в версии для систем EZweb.

Легенда (Legend) 
Зрелый мужчина, агент высшего класса. По происхождению он из Юноны; за годы работы в Турках он успел совершить невероятное количество подвигов и прославиться под прозвищами «Бог смерти» и «Турок-легенда». Его оружие — ручные гранаты и бомбы с дистанционным управлением. Становится доступным лишь по завершении эпизода 24, но у него есть и собственный одноимённый эпизод.

Шестеро Турок — Шокер, Пистолет, Рукопашный Бой (оба), Два Пистолета, Дробовик — появляются и в Last Order: Final Fantasy VII, впрочем, эпизодически. Более или менее важную роль играет лишь Рукопашный Бой — девушка: именно она тайно следует за Сефиротом в реактор и по телефону сообщает о его смерти.

Циссни (Cissnei) 
 Сэйю: Наката, Асуми
 Английское озвучивание: Саваж, Кэрри

Эта девушка-Турк впервые появляется в Before Crisis: Final Fantasy VII среди других игровых персонажей-Турок, но имя её не упоминается — как и её товарищи, она называется по оружию — Сюрикэн. В Crisis Core: Final Fantasy VII она действует под именем Циссни (Cissnei), но отмечается, что это не её настоящее имя.

Молодая девушка неизвестного происхождения, сирота. Её оружие — огромный багряный сюрикэн под названием «Рекка». Она — добрый, заботливый человек, впрочем, эта её заботливость часто переходит в покровительское отношение — Сюрикэн старается приглядывать за своими «непослушными» коллегами. Турки заинтересовались ей, когда она ещё жила в сиротском приюте, и в ряды Турок Сюрикэн вступила в довольно юном возрасте. На момент появления в эпизоде 18 она — самый младший по возрасту член организации, несмотря на то, что Сюрикэн состоит в Турках уже несколько лет. В эпизоде «Special Episode of Reno» приоткрывается её связь с Заком: целью её присоединения к Туркам было удержание Зака под надзором. В Crisis Core: Final Fantasy VII Циссни помогает Заку бежать из армии.

Этимология названия 
Предполагается, что организация Турок названа так создателями игры в честь нью-йоркской мафиозной группировки 20-х годов Младотурки (Young Turks) (названной, в свою очередь, так в честь турецкого движения младотурок), подчинённой боссу Джузеппе Массерия. Под этим названием были объединены гангстеры «Счастливчик» Лучано, Альберт Анастасия, Вито Дженовезе, Фрэнк Костелло, Джо Адонис, Вилли Моретти, Карло Гамбино. После убийства Массерии в 1931 году это название гангстерами больше не использовалось. Впрочем, ассоциация с гангстерами для Турок игры весьма неопределённа — разве что род занятий (шпионаж, похищения, убийства) и более или менее соответствующий традиционным представлениям о гангстерах внешний вид.

Ссылки 
 Final Fantasy VII Ultimania Ω Translations FAQ — Перевод части текста из альманаха Final Fantasy VII Ultimania Ω
 Страничка о персонажах в фильме

Примечания 

Персонажи Final Fantasy
Final Fantasy VII
Вымышленные секретные организации